Carrara puede referirse a:

Personas 
 Francesco Carrara (1805-1888), jurisconsulto y profesor italiano.
 Juan Carrara, actor argentino de cine del siglo XX.
 Matteo Carrara (1979-), ex ciclista profesional italiano.
 Pieralberto Carrara (1966-), deportista italiano que compitió en biatlón.

Geografía, regiones, territorios, lugares 
 Carrara, municipio italiano de la provincia de Massa-Carrara, en la región de Toscana.
 Nueva Carrara, localidad uruguaya del departamento de Maldonado, que forma parte del municipio de Pan de Azúcar.
 Provincia de Massa y Carrara, provincia de la región de la Toscana, en Italia, cuya capital es la ciudad de Massa.

Instituciones, empresas, museos, estadios 
 Accademia Carrara, museo de arte y academia de arte en Bérgamo, Italia.
 Estadio Carrara, estadio ubicado en la ciudad de Gold Coast, en Queensland, Australia.

Materiales 
 Mármol de Carrara, tipo de mármol extraído de las canteras de los Alpes Apuanos, en Carrara, Italia.